Beach (česky pláž) může být:

příjmení osob
 Adam Beach (* 1972) – kanadský herec indiánského původu
 Michael Beach (* 1963) – americký herec
 Reb Beach (* 1963) – americký kytarista

lidská sídla
 Cannon Beach – severoamerické město ve státě Oregon
 Beachy Head – mys na jižním pobřeží Anglie
 Hermosa Beach – severoamerické město v Kalifornii
 Manhattan Beach – severoamerické město v Kalifornii
 Virginia Beach – severoamerické město ve státě Virginie

hudební skupiny
 The Beach Boys
 Beach House

sporty
 Beach tennis – plážový tenis
 Beach volleyball – plážový volejbal

jiný význam
 Beach Abort – test únikového systému kosmické lodi programu Mercury
 Beach House (album) – album dua Beach House
 Memorial Beach – album skupiny A-ha
 Umbrella Beach – píseň skupiny Owl City
 USS Long Beach (CGN-9) – americká válečná loď
 Sex on the beach – alkoholický koktejl